Bowling Green – comune statunitense situato in Florida
 Bowling Green – comunità non incorporata statunitense situata in Indiana
 Bowling Green – città statunitense situata in Kentucky
 Bowling Green –  census-designated place statunitense situato in Maryland
 Bowling Green – comune statunitense situato in Missouri
 Bowling Green – località statunitense situata in Ohio
 Bowling Green – comune statunitense situato in Virginia
 Bowling Green – parco pubblico di New York
 Bowling Green –  stazione della metropolitana di New York